Хвощовка () — село,
Петракеевский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324884407. Население по переписи 2001 года составляло 530 человек.

Географическое положение 
Село Хвощовка находится на правом берегу реки Хорол,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположен город Хорол,
ниже по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Еньки,
на противоположном берегу — село Костюки.
На расстоянии в 1 км расположено село Петракеевка.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
Имеется на карте 1816 года как Фошовка

Церковь Рождества Богородицы известна с 1752 года

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.

Примечания